Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2001 (жінки) — 7-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у США з 2 по 8 квітня 2001 року. Матчі відбувалися у місті Міннеаполіс.

Топ-дивізіон

Груповий турнір 
Група А 

Група В

Втішний раунд 
5-8 місця 
6 квітня  –  4:1
6 квітня  –  6:2
7-8 місця
8 квітня  –  3:1
5-6 місця
8 квітня  –  1:0

Фінальний раунд 
Півфінали 
7 квітня  –  6:1
7 квітня  –  8:0
3-4 місця 
9 квітня  –  2:1
Фінал 
9 квітня  –  3:2

Бомбардири

Найкращі воротарі

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Кім Сен-П'єр
 Найкращий захисник:  Карін Бай
 Найкращий нападник:  Дженніфер Боттерілл

Підсумкова таблиця

Дивізіон І 
Турнір проходив у Франції (Бріансон) 20-25 березня.

Груповий турнір 
Група А 

Група В

Плей-оф 
7-8 місця
  —  4:2
5-6 місця
  —  2:1
3-4 місця
  —  3:2 Б
Фінал
  —  2:1

Дивізіон І (кваліфікація)

Група А 
Матчі проходили 5-11 березня у Бухаресті, Румунія.

Група В 
Матчі проходили 20-25 березня у Мариборі, Словенія.

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Дивізіон І на сайті iihf  
 Дивізіон І А (кваліфікація) на сайті iihf  
 Дивізіон І В (кваліфікація) на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2001 у хокеї з шайбою